

Patronyme 

 Agneta Matthes (1847-1909),  entrepreneuse néerlandaise.
 Anne Matthes ( - ), joueuse de volley-ball du Dresdner SC, à Dresde en Allemagne ;
 Benno Matthes ( - ), biologiste ;
 Eberhard Matthes ( - ), ancien officier d'État-major de Dresde, chargé de travaux de déblaiement du bombardement de Dresde ;
 Florian Matthes ( - ), (voir CoreMedia AG)
 Günter Matthes ( - ), journaliste allemand, lauréat en 1967 du Prix Theodor Wolff, pour le Tagesspiegel ;
 Joachim Matthes ( - ), président de la Société allemande de sociologie de 1979 à 1982 ;
 Karl-Heinz Matthes ( - ), cycliste, vice-champion du monde amateur de demi-fond en 1963 ;
 Klaus-Peter Matthes ( - ), photographe, fait chevalier de l'Ordre national du Québec en 1998 ;
 Lothar Matthes ( - ), plongeur allemand de la RDA,  au concours de la plateforme de 10 mètres aux jeux Olympiques de 1968, et  au concours de la plateforme de 10 mètres aux jeux Olympiques de 1972
 Michael Matthes ( - ), organiste, élève d'Odile Pierre au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ;
 Roland Matthes (1950 - 2019), nageur allemand, quatre fois champion olympique de natation ;
 Ruthie Matthes ( - ), cycliste américaine, médaille de bronze du championnats du monde de VTT en 1990, 1992 et 1993, vice-championne du monde du même championnat en 1996, championne du monde en 1991 ;
 Sven Matthes ( - ), athlète allemand de la RDA,  aux 60 mètres, aux Championnats d'Europe d'athlétisme en salle en 1988 ;  à la Coupe du monde des nations d'athlétisme en 1989 ;
 Ulrich Matthes (1959 - ), acteur de cinéma allemand.

Matthes est le prénom de :
 James Matthes « Jim » Talent (1956 - ), homme politique américain, membre du Parti républicain ;

Toponymes

La crête Matthes est une crête de Californie.
Le lac Matthes est un lac de Californie.